Cette page présente le bilan saison par saison du CS Bourgoin-Jallieu.

Notes et références 

 Résultats sur The history of rugby through its competitions

Bilan
Bourgoin